Die 6. Skiflug-Weltmeisterschaft wurde am 27. Februar 1981 auf der Heini-Klopfer-Skiflugschanze im deutschen Oberstdorf ausgetragen. Dies war bereits die zweite Skiflug-Weltmeisterschaft in Oberstdorf nach 1973. Da die Weltmeisterschaft am Tag zwischen den Weltcups in Chamonix und St. Nizier stattfand, nahm ein Großteil der Weltelite nicht an der Weltmeisterschaft teil, so auch der später Gesamtweltcup-Zweite Roger Ruud.

Es fand lediglich ein Einzelspringen mit vier Durchgängen statt.

Ergebnis

Weblinks 
 
 Komplettergebnis auf skokinarciarskie.pl (polnisch)

1981
Sportveranstaltung 1981
Sportveranstaltung in Oberstdorf
Heini-Klopfer-Skiflugschanze